Kholodni Kliutx (Krasnodar), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Kholodni Kliutx (Udmúrtia), localitat de la república d'Udmúrtia, a Rússia
 Kholodni Kliutx (Baixkíria), localitat de república de Baixkíria, a Rússia